Ясько — українське прізвище.

Відомі особи 
 Ясько Анастас Стефанович (1896–1921) — хорунжий Армії УНР, 4-а Київська дивізія Армії УНР, розстріляний під Базаром.
 Ясько Віталій Васильович ( 1948) — український художник, член Національної спілки кінематографістів України.
 Ясько Єлизавета Олексіївна ( 1990) — український політик, Народний депутат України ІХ скликання.
 Ясько Олександр Геннадійович — підполковник Збройних Сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Ясько Станіслав Григорович ( 1987) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища